Szpiro ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Spira.
 George Szpiro (* 1950), israelisch-schweizerischer Mathematiker, Journalist und Autor
 Lucien Szpiro (1941–2020), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Spiro

Familienname